Baran – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Baran 
 Andrzej Baran (ujednoznacznienie)
 Arkadiusz Baran – polski piłkarz
 Augustyn Baran – polski prozaik
 Barbara Baran (ur. 1959) – lekkoatletka (skok w dal)
 Bogdan Baran – polski pisarz i tłumacz
 Czesław Baran (ujednoznacznienie)
 Daniel Baran (ur. 1983) – polski piłkarz
 Debora Baran (1920–1943) – żydowska działaczka ruchu oporu w getcie warszawskim
 Edward Baran (ur. 1934) – polski malarz i twórca własnej techniki plastycznej papierów rozdartych
 Grzegorz Baran (ujednoznacznienie)
 Irena Baran (ur. 1933) – polska działaczka PZPR
 Jan Baran (ujednoznacznienie)
 Janusz Baran (ur. 1957) – polski piłkarz, napastnik
 Jarosław Baran (ur. 1967) – polski pilot rajdowy,
 Jarosław Baran (ur. 1981) – polski muzyk, kompozytor i multiinstrumentalista
 Józef Baran (ujednoznacznienie)
 Karol Baran (ur. 1981) – polski żużlowiec
 Katarzyna Baran (ur. 1979) – polska zawodniczka pięcioboju nowoczesnego
 Kazimierz Baran (ujednoznacznienie)
 Kinga Baran (ur. 1982) − polska siatkarka
 Klaudiusz Baran (ur. 1971) – polski akordeonista
 Krzysztof Baran (ujednoznacznienie)
 Lubomir Włodzimierz Baran – polski uczony, geodeta
 Maciej Baran – polski pilot rajdowy
 Marceli Baran – polski technik energetyk, profesor Politechnik Śląskiej i Warszawskiej
 Marcin Baran – polski poeta, eseista, dziennikarz
 Martin Baran (ur. 1988) – słowacki piłkarz
 Mirosław Baran (ur. 1961) – polski matematyk
 Mychajło Baran (1884–1937) – ukraiński polityk komunistyczny
 Paweł Baran (ur. 1983) – polski żużlowiec
 Paul Baran (ujednoznacznienie)
 Piotr Baran (ur. 1962) – polski koszykarz i trener
 Primo Baran (ur. 1943) – włoski wioślarz
 Roman Baran (1922–2002) – Przewodniczący Prezydium MRN Gorzowa Wielkopolskiego w latach 1956–1958
 Radosław Baran (ujednoznacznienie)
 Sergiusz Baran (Siarhiej Baran) (1892–1934) – białoruski działacz narodowy
 Stanisław Baran (ujednoznacznienie)
 Stepan Baran (ukr. Степан Баран) (1879–1953) – ukraiński działacz społeczny
 Wiesław Baran (ur. 1965) – polski inżynier budownictwa
 Witold Baran (ur. 1939) – polski lekkoatleta
 Władysław Baran (1906–1976) – polski żołnierz zawodowy, uczestnik obrony Westerplatte
 Zeev Baran (ur. 1935) – polski i żydowski architekt

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Baran – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Baran – część wsi Kocmyrzów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Baran – część wsi Luborzyca w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Baran – część wsi Sławniów w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Baran – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Baran – osada w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn

Zobacz też 

 baran – samiec owcy
 Baran – alternatywna nazwa polskiego herbu szlacheckiego Junosza
 Baran – gwiazdozbiór nieba północnego
 Baran – astrologiczny znak zodiaku
 Baran – postać z mitologii Śródziemia
 Ram Baran Yadav (nep. रामवरण यादव) (ur. 1947) – nepalski polityk, prezydent od 2008
 Barany
 Uroczysko Baran (Mały Katyń) – miejsce egzekucji  w Grabowcu koło Międzyrzeca Podlaskiego
 Noyemberyan w Armenii, do 1938 Baran(a)
 

es:Anexo:Personajes de El Silmarillion#Baran